Gas-oil, un film français de Gilles Grangier sorti en 1955. 
 Gas-oil est francisé en gazole.